Pervers har flere betydninger:

 perversion – seksuel afvigelse fra det der opfattes som normalt.
 Per Vers – dansk hip-hop kunstner.